Разъезд 275 км — разъезд Горьковской железной дороги
 Разъезд 275 км — название деревни Мерезень до 1935 года